Чиекуркалнс:

 Чиекуркалнс — один из районов Риги. 
 Чиекуркалнс — железнодорожная станция на линии Рига — Лугажи.